Le terme « masturbateur » peut faire référence à :
 un masturbateur, personne qui se masturbe ;
 un masturbateur, ou vagin artificiel, type de sex-toy.